Ibrahima Conté (1991-) – calciatore guineano
 Ibrahima Conté (1996-) – calciatore guineano
 Ibrahima Sory Conté (1981-) – ex calciatore guineano